Ricardo García peut désigner :

 Ricardo Garcia, joueur brésilien de volley-ball ;
 Ricardo García Ambroa, cycliste espagnol.

Toponyme 

 Aérodrome Ricardo García Posada, au Chili.